Orbiter (англ.) — орбитальный аппарат.
 «Orbiter» — компьютерная игра жанра космосимулятор.
 «Orbiter» — беспилотный летательный аппарат фирмы Aeronautics Defense Systems.